Harper puede referirse a:

Lugares
Harper (Liberia), capital del condado de Maryland en Liberia.
Harper Woods (Míchigan), ciudad estadounidense de Míchigan. 
Harper (Oregón), lugar designado por el censo ubicado en el estado estadounidense de Oregón.
Harper (Iowa), ciudad estadounidense de Iowa. 
Pico Harper, montaña de las Islas Georgias del Sur.
Harper (Texas), lugar designado por el censo ubicado en el estado estadounidense de Texas.
Harper (Kansas), ciudad estadounidense de Kansas.

Personas
Harper Lee, escritora estadounidense. 
Harper Williams, exjugador de baloncesto estadounidense.
Ben Harper, músico estadounidense.
Shane Harper, actor, cantautor y bailarín estadounidense.
Valerie Harper, actriz estadounidense. 
Francis Harper, naturalista estadounidense. 
Stephen Harper, político canadiense.
Luke Harper, luchador profesional estadounidense.
Roy Harper, cantautor británico. 
Hill Harper, actor estadounidense.
Ron Harper, exjugador de baloncesto estadounidense.
Bryce Harper, jugador de béisbol profesional estadounidense. 
James Harper (editor), editor y político estadounidense.
Demonte Harper, baloncestista estadounidense.
Tom Harper,  director de cine inglés.
Tess Harper, actriz de cine y televisión estadounidense. 
Herbie Harper, trombonista norteamericano de jazz.
David W. Harper, actor estadounidense.
Hannah Harper, actriz porno inglesa. 
Dillion Harper, actriz porno estadounidense.
Steve Harper, futbolista inglés.
Frank Harper, actor británico.
Clifford Harper, artista británico.
John Harper, pastor Bautista de Gran Bretaña.
Dave Harper, futbolista inglés.
Liza Harper, actriz porno francesa.

Personajes
Alan Harper, personaje ficticio de la serie de la CBS Two and a Half Men.
Charlie Harper, personaje de la serie de televisión Two and a Half Men.
Roy Harper (cómic), superhéroe en el Universo de DC Comics.
Evelyn Harper, personaje de la serie de televisión Two and a Half Men.
Ty Harper, personaje ficticio de la serie de televisión Neighbours.

Otros
Condado de Harper, página de desambiguación. 
Municipio de Harper, página de desambiguación.